Saturnin — архаїчна назва, одна з назв свинцю, який історично алхіміки асоційовували з сланетою Сатурном.

 Луцій Волузій Сатурнін (консул-суфект 3 року), Луцій Волузій Сатурнін (лат. Lucius Volusius Saturninus, 38 рік до н. е. — 56 рік н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії, консул-суффект 3 року.
 Луцій Волузій Сатурнін (лат. Lucius Volusius Saturninus) — традиційне чоловіче ім'я в давньоримському роду нобілів Волузіїв.
 Гай Сентій Сатурнін (консул 19 року до н.е.), Гай Сентій Сатурнін (60 рік до н. е. — 14 рік н. е.) — політичний та військовий діяч Римської імперії, консул 19 року до н. е.
 Луцій Волузій Сатурнін (консул-суфект 12 року до н. е.), Луцій Волузій Сатурнін (лат. Lucius Volusius Saturninus, 60 рік до н. е. — 20 рік н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії, консул-суфект 12 року.
 Квінт Волузій Сатурнін (консул 56 року), Квінт Волузій Сатурнін (? — після 61) — державний діяч Римської імперії, консул 56 року.
 Луцій Антоній Сатурнін (лат. Lucius Antonius Saturninus; ? — 89) — римський державний діяч і воєначальник з роду Антоніїв, консул-суффект 82 року.
 Луцій Волузій Сатурнін (консул 87 року), Луцій Волузій Сатурнін (лат. Lucius Volusius Saturninus, ? — після 87) — державний діяч Римської імперії, консул 87 року.
 Гней Сентій Сатурнін (консул 4 року), Гней Сентій Сатурнін (лат. Gnaeus Sentius Saturninus; ? — після 21) — державний діяч Римської імперії, консул-суффект 4 року.
 Луцій Аппулей Сатурнін (лат. Lucius Appuleius Saturninus, розум. 100 до н. е.) — Римський політичний діяч.
 Гай Сентій Сатурнін Гай Сентій Сатурнін (консул 19 року до н. е.) (60 рік до н. е. — 14 рік н. е.) — політичний та військовий діяч Римської імперії.
 Квінт Волузій Сатурнін (лат. Quintus Volusius Saturninus) — традиційне чоловіче ім'я в давньоримському роду нобілів Волузіїв.
 Марк Лоллій Паулін Децим Валерій Азіатік Сатурнін, Марк Лоллій Пауллін Децим Валерій Азіатік Сатурнін (лат. Marcus Lollius Paullinus Decimus Valerius Asiaticus Saturninus, 60 — після 125) — політичний діяч
 Квінт Волузій Сатурнін (консул 92 року), Квінт Волузій Сатурнін (? — після 92) — державний діяч Римської імперії, консул 92 року. Походив з роду нобілів Волузіїв.
 Флавій Сатурнін (*Flavius Saturninus, д/н —400/404) — державний і військовий діяч часів пізньої Римської імперії. Походження достеменно невідоме.
 Публій Фурій Сатурнін (*Publius Furius Saturninus, д/н —після 167) — державний та військовий діяч Римської імперії. Походив з роду Фуріїв Сатурнінів.
 Гай Сентій Сатурнін (консул 4 року), Гай Сентій Сатурнін (? — після 4 р. н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії. консул 4 року.
 Гней Сентій Сатурнін (консул 41 року), Гней Сентій Сатурнін (лат. Gnaeus Sentius Saturninus; ? — 66) — державний та військовий діяч Римської імперії, консул 40 року.
 Сатурнін Квятковський (; 20 листопада 1856, Дорофіївка — 3 квітня 1902, Відень) — польський історик.
 Сатурнін Тулузький (; ? — 250) — християнський святий III століття, перший єпископ Тулузи.

Примітки